Can Cerdà (Cerdanyola), masia al municipi de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) 
 Can Cerdà (Font-rubí), edifici del municipi de Font-rubí (Alt Penedès)
 Can Cerdà de Palou i capella de Sant Jaume, masia del Pla del Penedès (Alt Penedès) 
 Can Cerdà (Palau-solità i Plegamans), masia datada l'any 1400 pertanyent al terme de Plegamans, avui municipi unit a Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) 
 barri de Can Cerdà, barri del municipi de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) 
 Turó de Can Cerdà, muntanya de 295 metres que es troba al municipi de Cerdanyola del Vallès, a la comarca del Vallès Occidental